SnowWorld (Zoetermeer), een indoor-skipiste in Zoetermeer
 SnowWorld (Landgraaf), een indoor-skipiste in Landgraaf
 SnowWorld Amsterdam, een indoor-skipiste in Amsterdam wat overgenomen is door SnowWorld
 SnowWorld Rucphen, een indoor-skipiste in Rucphen wat overgenomen is door SnowWorld
 SnowWorld Terneuzen, een indoor-skipiste in Terneuzen wat overgenomen is door SnowWorld
 SnowWorld (bedrijf),